Batus puede referirse a:
 BATUS Inc.
 Unidad de Entrenamiento del Ejército Británico de Suffield (BATUS en inglés)
 Batus (género)